Der er flere regenter med navnet Leopold 4. Se:

 Leopold 4. (1794-1871) – hertug af Anhalt 1817-1871
 Leopold 4. (1871-1941) – fyrste af Lippe 1905-1918